Eruption (aus lateinisch , ‚Ausbruch, Hervorbrechen‘) steht für:

 der Ausstoß von Magma, Gestein, Gasen oder Asche, der Vulkanausbruch 
 hydrothermale Auswerfung von Wasser, siehe Geysir
 ein Gas- oder Strahlungsausbruch auf der Sonnenoberfläche, die Sonneneruption
 das helle Aufleuchten eines massereichen Sterns am Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion, eine Supernova
 das helle Aufleuchten aufgrund der explosiven Zündung des Wasserstoffbrennens auf der Oberfläche eines Weißen Zwergs, siehe Nova (Stern)
 das helle Aufleuchten in der Akkretionsscheibe um einen Weißen Zwerg, eine Zwergnova
 unkontrolliertes Austreten von Bohrspülung, Erdöl und/oder Erdgas aus einem Bohrloch, siehe Blowout (Tiefbohrtechnik)

 das plötzliches Auftreten eines Hautausschlages
 Durchbrechen (Herauswachsen) von Zähnen, siehe Milchgebiss

Eruption heißen:

 Eruption (britische Band), britische Musikgruppe der 1970er und 1980er Jahre
 Eruption (deutsche Band), deutsche Rockgruppe vom Anfang der 1970er Jahre
 Eruption, ein von Eddie Van Halen gespieltes Instrumentalstück, siehe Van Halen (Album) #Eruption
 Supervixens – Eruption, den deutschen Titel eines Sexploitationfilms

Siehe auch: